Les Fabii Buteones sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Fabii. Ils occupent des magistratures au  et au  Le cognomen Buteo signifie en latin Buse.

 Numerius Fabius Buteo, consul en 247 av. J.-C. et maître de cavalerie en 224 av. J.-C. ;
 Marcus Fabius Buteo, frère du précédent, consul en 245 av. J.-C., censeur en 241 av. J.-C. et dictateur en 216 av. J.-C. ;
 Marcus Fabius Buteo, préteur en 201 av. J.-C. ;
 Quintus Fabius Buteo, préteur en 181 av. J.-C. ;
 Numerius Fabius Buteo, préteur en 173 av. J.-C ;
 Quintus Fabius Buteo, questeur en 134 av. J.-C.